Toontown (Dibullywood en España y Bujolandia en Hispanoamérica) es una ciudad ficticia antropomórfica donde viven diversos personajes ficticios de dibujos animados; conocidos como los Toons (Dibus en español).

Descripción 
En la película ¿Quién Engañó a Roger Rabbit?, la ciudad de Toontown se sitúa en Los Ángeles, en California. Toda la ciudad es animada y el entorno tiene un colorido y onírico campo de diferentes regiones. Los edificios, vehículos, plantas y otros objetos de la ciudad también están animados con su propia personalidad, habla, movimientos y otros rasgos antropomórficos. Los cuerpos que no pertenecen al mundo dibu, como los seres humanos, pueden interactuar con las leyes de la física de Toontown siempre y cuando se traten de zonas u objetos dibus; esto se demuestra en la película cuando Eddie Valiant entra en Toontown. No existe ninguna forma de que los dibus fallezcan, a excepción de la fórmula llamada Baño (un líquido verdoso extraído a partir de trementina, acetona y benceno), la cual fue creada por el Juez Doom para destruirlos; aunque un dibu puede volver a la vida si es dibujado de nuevo. El himno nacional de Toontown es la canción "Smile, Darn Ya, Smile!" perteneciente al corto animado del mismo nombre. Los objetos utilizados por los dibus para labores cotidianas, trabajos o incluso artículos de broma son fabricados por las corporaciones ACME y AJAX. Los dibus viven independientemente de los humanos, además Toontown no respeta ni la geografía ni el tiempo atmosférico del mundo real; mostrando ser más grande de lo que parece y dando la posibilidad de la existencia de otras entradas a Toontown desde diferentes lugares del mundo vinculados con el cómic y la animación.

Las series animadas Raw Toonage, Bonkers y House of Mouse también transcurren en Toontown; así como las películas animadas Mickey's Magical Christmas y Mickey's House of Villains, y en el videojuego Toontown Online. En la película Looney Tunes: Back in Action también aparecen personajes Dibus, pero la ciudad de Toontown no es referenciada en ella.  Toontown también hizo un cameo en la serie animada Tiny Toon Adventures; cabe señalar que tanto Roger Rabbit y Jessica Rabbit han aparecido como cameos en esta misma serie.

Habitantes 
Los habitantes de Toontown, de acuerdo con la novela original de Gary K. Wolf, Who Censored Roger Rabbit?, son personajes animados pertenecientes a la tira cómica como: Dick Tracy, Snoopy, Blondie, Beetle Bailey o Olafo el vikingo.  En la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?  son todos los personajes ficticios de dibujos animados pertenecientes a las épocas Muda y Dorada de diferentes estudios de animación desde 1906 hasta los años 60, como: Walt Disney Animation Studios de Walt Disney Pictures; Warner Bros. Cartoons, Inc. de Warner Bros.; MGM Cartoon Studio de MGM; Fleischer y Famous Studios de Paramount Pictures; Screen Gems, UPA y Hanna-Barbera de Columbia Pictures; Walter Lantz Productions de Universal Studios; Terrytoons de 20th Century Fox; y Van Beuren Studios de RKO Radio Pictures. Mientras, de acuerdo con las series Raw Toonage, Bonkers y House of Mouse,  también se incluyen todos los personajes animados de películas y de determinadas series animadas de Walt Disney desde 1970 a 2001. Concretamente, todos los personajes animados pertenecientes a las épocas Muda y Dorada hasta determinados personajes de diferentes lugares, épocas y medios, que compartan la terminología "Dibu", viven en Toontown.

Otras versiones 
Existen atracciones inspiradas en Toontown como: Mickey's Toontown y Roger Rabbit's Car Toon Spin de los parques de atracciones de Walt Disney Parks and Resorts; en los parques de atracciones Six Flags también existen atracciones inspiradas en Toontown como: Looney Tunes Movie Town y Looney Tunes Seaport. Toontown también sirvió de espacio para diversos comerciales desde 1998 a 2002 en Toon Disney.

El Toon World / Kingdom del manga y anime Yu-Gi-Oh! y de los videojuegos Epic Mickey y Kingdom Hearts, y Tunetown de la película Space Jam fueron basados en Toontown.

Toontown en otros idiomas 
 En inglés: Toontown
 En español: Dibullywood (España) / Bujolandia (Hispanoamérica)
 En francés: Toonville
 En japonés: アニメタウン (Animetaun; "Ciudad Anime", en la película) / トゥーンタウン (To~ūntaun; "Toontown", en los subtítulos)
 En chino: 动画城 (Dònghuà Chéng; "Toontown", también puede referirse al bloque de dibujos animados "Cartoon City" de CCTV)
 En italiano: Cartoonia
 En portugués: Desenholândia ("Diseñolandia")

Referencias 
 http://usatoday30.usatoday.com/tech/columnist/jinnygudmundsen/2004-02-10-jinny_x.htm
 http://disney.wikia.com/wiki/List_of_cameos_in_Who_Framed_Roger_Rabbit
 http://es.disney.wikia.com/wiki/Cameos_de_Who_Framed_Roger_Rabbit

Ciudades ficticias
Universos ficticios
California en la ficción
Cruces de animación